Kleven kan syfta på:
Kleven, Karis – en by i Karis
Kleven, Norge – en ort Norge
Kleven, Småland – en sjö i Högsby kommun och Nybro kommun
Kleven, Östergötland – en sjö i Boxholms kommun
Kleven Verft – ett varv i Ulsteins kommun i Norge
Kleven, Sotenäs kommun - småort i  Sotenäs kommun

Se även
Kleva
Stora Kleven – sjö i Ulricehamns kommun